Arnold Gartmann ist der Name folgender Personen:
* Arnold Gartmann (Bobfahrer) (1904–1980), Schweizer Bobfahrer
 Arnold Gartmann (Rennrodler) (* 1941), Schweizer Rennrodler